Deputy (Stellvertreter) steht für:
 einen Mitarbeiter des Sheriffs in der US-amerikanischen Polizei-Organisation, siehe Sheriff (Vereinigte Staaten)
 einen Mitarbeiter eines U.S. Marshals, siehe United States Marshals Service
 Deputy – Einsatz Los Angeles, US-amerikanische Fernsehserie
 Der zweite Mann (Deputy), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Deputierter